Somerton (Arizona) - localidade na Arizona, Estados Unidos
Somerton (Newport) - localidade na Newport, País de Gales
Somerton (Norfolk) - na Norfolk, Inglaterra
Somerton (Oxfordshire) - localidade na Oxfordshire, Inglaterra
Somerton (Somerset) - localidade na Somerset, Inglaterra
Somerton (Suffolk) - localidade na Suffolk, Inglaterra